Die Divizia B 1969/70 war die 30. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. Sie begann am 17. August 1969 und endete am 21. Juni 1970. Von Ende November bis Mitte März ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Progresul Bukarest und CFR Timișoara stiegen in die Divizia A auf.

Modus 
Die Divizia B wurde in zwei Staffeln mit jeweils 16 Mannschaften ausgetragen. Die beiden Sieger stiegen in die Divizia A auf, während die letzten zwei Vereine jeder Gruppe abstiegen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied zunächst die Tordifferenz.

Staffel 1 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Staffel 2 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
 Saison 1969/70 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Divizia B auf rsssf.com (englisch)

Fußballsaison 1969/70
1969 70